Motyka est un patronyme d'origine polonaise (signifiant littéralement houe), porté notamment par :

 David Motyka, né en 1979, joueur français de handball ;
 , 1900-1984, mycologue polonais spécialiste des lichens ;
 Tomasz Motyka, né en 1981, escrimeur polonais.

Homonymie de patronyme